Interno pode ser:

Produto interno bruto 
Defensor interno
Regimento interno
Calor interno
Marketing interno
Músculo obturador interno
Colégio interno
Público Interno
Regulamento interno
Produto interno
Módulo de Controlo Interno

Desambiguação